Ёдчицы () — деревня в Клецком районе Минской области Беларуси. Входит в состав Морочского сельсовета.

История 
До 28 мая 2013 года деревня входила в состав Нагорновского сельсовета.

Достопримечательность 

 Церковь Покрова Святой Богородицы (1801)

Примечания 

Населённые пункты Клецкого района
Морочский сельсовет